Földes Gábor (1923–1958) magyar színész, filmrendező, az 1956-os forradalom mártírja
 Földes Gábor (1950–2003) jogtudós, pénzügyi jogász, egyetemi docens, tanszékvezető
 Földes Gábor (1973) labdarúgó (Videoton)